Alfonso Martínez puede hacer referencia a:

 Alfonso Martínez Alcázar (1975-), político mexicano.
 Alfonso Martínez Begara, más conocido como Alfonso Begara (1983-), actor español.
 Alfonso Martínez Domínguez (1922-2002), político mexicano.
 Alfonso Martínez Garrido (1936-1996), escritor y periodista español.
 Alfonso Martínez Gómez (1937-2011), baloncestista español.
 Alfonso Martínez de Toledo, más conocido como Arcipreste de Hita (1388-1470).
 Diego Alfonso Martínez (1981-), futbolista mexicano.